Ржонсни́цкий (Ржонсни́цкая) — фамилия. Известные носители:

 Ржонсницкий, Адольф Генрихович (1880—1920) — российский геолог.
 Ржонсницкий, Борис Николаевич (1909—1983) —  советский электротехник, историк естествознания и популяризатор науки, архивист, генеалог.
 Ржонсницкая, Мария Адольфовна (1912—2005) —  советский и российский геолог, специалист в области стратиграфии и палеонтологии девона, систематики и эволюции брахиопод.